Pellenc ist der Familienname von
Jean-Joachim Pellenc (1750–1833), französischer Diplomat
André Pellenc, französischer Regisseur
Weiteres:
Pellenc (Unternehmen)